Grupo Cordaviva foi um conjunto musical instrumental brasileiro de choro criado em Florianópolis no ano de 2001 e composto por Geraldo Vargas no bandolim, Luiz Sebastião no violão de 7 cordas, Chico Camargo no cavaquinho e Eduardo Costa no pandeiro.

Composições

 “Anedota do Cadinho” (Geraldo Vargas)
 “Aprendiz” (Geraldo Vargas)
 “Cachoeira” (Geraldo Vargas)
 “Chorando no Campeche” (Geraldo Vargas)
 “Cinamomo” (Geraldo Vargas)
 “Dissertando” (Geraldo Vargas)
 “Jacoleto” (Geraldo Vargas)
 “Leveza” (Geraldo Vargas)
 “Moreninha” (Geraldo Vargas)
 “Piazito” (Geraldo Vargas)
 “Pro Zequinha” (Geraldo Vargas)
 “Sarau no Ribeirão” (Geraldo Vargas)

Discografia

  “Sarau no Ribeirão” (2003) Acari Records CD

Ver também

 Choro

Ligações externas
Grupo Cordaviva no Dicionário Cravo Albin da MPB

Bandas de Santa Catarina